Hammill är namnet på:
 Adam Hammill (* 1988), en engelsk fotbollsspelare
 John Hammill (1875–1936), en amerikansk politiker
 Peter Hammill (* 1948), en brittisk musiker, kompositör, och låtskrivare
 Henry Hammill Fowler (1908–2000), en amerikansk demokratisk politiker

Se även 
 Hamill

Engelska efternamn